Покотиловка:

 Покотиловка — посёлок городского типа, Покотиловский поселковый совет, Харьковский район, Харьковская область, Украина.
 Покотиловка — железнодорожная станция Южной железной дороги.